Yasmin steht für:
 Yasmin (1935), indischer Abenteuerfilm von H. K. Shivdasani
 Yasmin (1955), indisches Musical von Abdul Rashid Kardar
 Yasmin (2004), britisch-deutsches Drama von Kenneth Glenaan
 einen Vornamen, siehe Jasmin (Vorname)
 ein Arzneimittel zur Schwangerschaftsverhütung von Jenapharm, siehe Drospirenon

Siehe auch:
 Jasmin